Blodgett puede hacer referencia a:

Toponimia
Blodgett, villa estadounidense en Misuri;
Blodgett, lugar designado en el censo estadounidense en Oregón;
Blodgett Landing, lugar designado en el censo estadounidense en Nuevo Hampshire;
Blodgett Mills, lugar designado en el censo estadounidense en Nueva York;

Personas
Katherine Blodgett (1898-1979), primera mujer doctorada en Física en Estados Unidos;
 William T. Blodgett (1823-1875), coleccionista de arte de Nueva York.